Gilruth ist der Name folgender Personen:

 Jenny Gilruth, schottische Politikerin
John Gilruth (1871–1937), australischer Tiermediziner und Verwalter des Northern Territory
 May Gilruth (1885–1962), US-amerikanische Malerin
 Robert Gilruth (1913–2000), US-amerikanischer Flug- und Raumfahrtpionier

 Sonstiges:
 Mount Gilruth, Berg im Viktorialand, Antarktika